Heilborn ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Heilborn (1873–1941), deutscher Arzt, Schriftsteller und Übersetzer
 Arthur Heilborn, jüdischer Rechtsanwalt, Kölner Konsulent (1938–1939), siehe Liste der Stolpersteine im Kölner Stadtteil Neustadt-Nord
 Ernst Heilborn (1867–1942), deutscher Schriftsteller, Kritiker und Publizist
 Karl Heidler von Heilborn (1792–1866), böhmischer Badearzt und Förderer Marienbads
 Luise Heilborn-Körbitz (1874–1961), deutsche Drehbuchautorin
 Nick Heilborn (* 1981), deutscher Rallyefahrer
 Otto Heilborn (1892–1943), schwedischer Botaniker